

Patronyme 
 Sergio Laganà (1982-) : coureur cycliste italien
 Frank Lagana (1985-) : footballeur australien
 Didier Lagana (1972-) : comédien français

Gastronomie 
 La , un pain plat traditionnel sans levain, aux graines de sésame et à la mie légère, consommé en Grèce le premier jour du Carême orthodoxe (le Lundi pur)
 La lagana chiapputa, un plat de lasagnes originaire de la région italienne de Basilicate, préparées avec du moût cuit de noix, du raisin sec, de la mie de pain, servies chaudes ou froides

Voir aussi 
 Laganas, une ville touristique grecque située dans la partie sud de l'ile ionienne de Zante comportant 5900 habitants. Elle comporte une baie célèbre pour ses tortues Caouanne, venant pondre leurs œufs en été